Шлат ( або ):

 Шлат (Верхня Австрія) — громада в Австрії, у федеральній землі Верхня Австрія.
 Шлат — громада в Німеччині, в землі Баден-Вюртемберг.
 Шлат (Тургау) — комуна в Швейцарії, в кантоні Тургау.
 Шлат (Цюрих) — комуна в Швейцарії, в кантоні Цюрих.